

Pessoas
Carlos Mortensen
Christian Mortensen
Dale Mortensen
Norma Jeane Mortensen
Stan Mortensen
Viggo Mortensen

Outros
5106 Mortensen

Desambiguações de sobrenomes